Röseler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Röseler (1935–2020), deutscher Physiker
 Matthäus Röseler  (auch Matthias Rosler oder Rösler; * um 1522; † 1569), deutscher Dichter, Mathematiker, Astronom, Mediziner und Rechtswissenschaftler
 Friedrich August von Röseler (1665–1738), königlich preußischer Generalmajor, Gouverneur von Geldern
 Gustav Röseler (1880–nach 1948), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Hartmut Röseler (* 1942), deutscher Politiker (FDP, CDU)
 Nils Röseler (* 1992), deutscher Fußballspieler

Röseler steht auch für:
 Röseler (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe auch: Liste von Kartoffelsorten

Siehe auch:
 Rösler